Голицынский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Голицынский сельсовет — в Нижнеломовском районе Пензенской области.
 Голицынский сельсовет — в Никифоровском районе Тамбовской области.